Маја Вукојичић (Београд, 17. мај 1975) српска је филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е_
|-
| 1998. || Повратак лопова || /
|-
| 1999. || Рањена земља || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Стари врускавац (ТВ филм) || /
|-
| 2000. || Проналазачи (ТВ филм)|| Комсиница 1
|-
| 2002. || Држава мртвих || /
|-
| 2004. || Јесен стиже, дуњо моја || Савина сестра 1 (као Маја Вукојчић)
|}

Референце 

Рођени 1975.
Српске глумице
Глумци из Београда
Биографије живих особа